Embassy — термин, который может означать:

 Embassy — марка сигарет
 Embassy Hill — команда Формулы-1

См. также 

 Посольство